Xixiposaurus − rodzaj dinozaura z grupy prozauropodów, obejmujący pojedynczy gatunek X. suni. Opisany został przez Toru Sekiyę w 2010. Paleontolog ten wymienia takie cechy diagnostyczne nowego taksonu, jak strome ukośne zadaszenie czaszki czy maksymalna wysokość żuchwy przynajmniej 2 razy większa od minimalnej wysokości kości zębowej (tworzącej żuchwę). W szkielecie pozaczaszkowym badacz zwraca uwagę na rozmiar rozmiar 4. kręgu szyjnego przewyższający wielkość pozostałych kręgów wymienionego odcinka kręgosłupa, na rowek w kształcie litery V widoczny z boku na krętarzu czwartym, a także na pewne stosunki w obrębie miednicy.

Pozostałości zwierzęcia znaleziono w chińskiej prowincji Junnan, z okolic Lufeng. Pochodzą one z dolnej formacji Lufeng, w związku z czym datuje się je na dolną jurę. Wykonana przez wspomnianego autora analiza filogenetyczna uznaje nowo opisany rodzaj za najbardziej zaawansowany wśród prozauropodów z Chin; według tej analizy miał on być przedstawicielem rodziny Plateosauridae siostrzanym do rodzaju Mussaurus.

Pozycja filogenetyczna X. suni według Sekiyi (2010):

Przypisy 

Prozauropody
Dinozaury Azji
Dinozaury jury